

Январь 
 2 января — Адальгард Корбийский, франкский корбийский (814—821) и корвейский (822—826) аббат, член Палатинской академии, католический святой.
 29 января — Ашот I Куропалат, правитель княжества Тао-Кларджети (789—826) и эрисмтавар-куропалат (верховный князь) Картли-Иберии (813—826).

Август 
 30 августа — Фудзивара-но Фуюцугу, японский политический деятель и поэт периода Хэйан.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абд ар-Раззак ас-Санани, йеменский хадисовед и комментатор Корана.
 Абу аль-Атахия, первый арабский философ-поэт, основатель философско-аскетического направления в поэзии.
 Ашот Мсакер, князь Армении (804—826).
 Бо Синцзянь, китайский писатель и поэт.
 Иосиф Исповедник, архиепископ Солунский.
 Михаил Синадский, православный епископ, исповедник, святитель.
 Теодоан, граф Отёна и Макона (793—796).
 У Яньтун, основатель одноимённой вьетнамской буддийской традиции внутри школы тхиен.
 Феодор Студит, византийский монах, аскет, церковный деятель и писатель, святой.

0826
Умершие в 826 году